Ранчо ла Луз има више значења:

 Ранчо ла Луз (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Луз (Гвадалупе Викторија, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Луз (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Луз (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ла Луз (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Луз (Гвадалупе Викторија, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо ла Луз (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Луз (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Луз (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ла Луз, Пиједра Бланка (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику